Финал Лиги чемпионов УЕФА 2004 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 2003/04, 49-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и 12-го сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 26 мая 2004 года на стадионе «Арена Ауфшальке» в Гельзенкирхене. В матче встретились французский «Монако» и португальский «Порту». Для «Монако» это был второй финал еврокубков в истории: в 1992 году клуб проиграл в финале Кубка обладателей кубков «Вердеру».

Отчёт о матче

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2003/2004

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2004
Лига чемпионов
Май 2004 года
Лига чемпионов 2004
Международные соревнования по футболу в Германии
Международные спортивные соревнования в Гельзенкирхене
События 26 мая
Спорт в Германии в 2004 году
Спорт в Португалии в 2004 году
Спорт во Франции в 2004 году
Лига чемпионов УЕФА 2003/2004